Monastero di San Vincenzo di Bassano Romano
 Monastero di San Vincenzo presso la basilica dei Santi Vincenzo e Caterina de' Ricci di Prato